Borki peut désigner :

en Pologne 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Borki, village du powiat de Bydgoszcz
 Borki, village du powiat de Rypin
 Borki, village du powiat de Tuchola

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Borki, village du powiat de Koło
 Borki, village du powiat de Konin
 Borki, village du powiat de Słupca
 Borki, village du powiat de Złotów

 dans la voïvodie de Łódź :
 Borki, village du powiat de Brzeziny
 Borki, village du powiat de Łęczyca
 Borki, village du powiat de Łódź-est
 Borki, village du powiat de Pajęczno
 Borki, village de la gmina de Gidle
 Borki, village de la gmina de Ładzice
 Borki, village de la gmina de Masłowice

 dans la voïvodie de Lublin :
 Borki, village du powiat de Biłgoraj
 Borki, village du powiat de Łuków
 Borki, gmina du powiat de Radzyń Podlaski
 Borki, village du powiat de Radzyń Podlaski, siège de cette gmina
 Borki, village du powiat de Ryki

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Borki, village du powiat de Mińsk
 Borki, village de la gmina de Sobienie-Jeziory
 Borki, village du powiat de Piaseczno
 Borki, village du powiat de Płock
 Borki, village du powiat de Siedlce
 Borki, village du powiat de Sokołów
 Borki, village du powiat de Szydłowiec
 Borki, village de la gmina de Jadów
 Borki, village de la gmina de Radzymin
 Borki, village du powiat de Zwoleń
 Borki, village du powiat de Żuromin
 Borki, village du powiat d'Ostrołęka

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Borki, village du powiat de Białystok
 Borki, village du powiat de Hajnówka

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Borki, village du powiat de Jędrzejów
 Borki, village du powiat de Kielce
 Borki, village du powiat de Staszów

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Borki, village du powiat de Bartoszyce
 Borki, village du powiat de Działdowo
 Borki, village de la gmina de Ełk
 Borki, village de la gmina de Prostki
 Borki, village de la gmina de Kruklanki
 Borki, village de la gmina de Miłki
 Borki, village du powiat de Nowe Miasto
 Borki, village du powiat d'Olecko
 Borki, village du powiat de Pisz

 dans d'autres voïvodies :
 Borki, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Borki, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Borki, village de la voïvodie d'Opole
 Borki, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Borki, village de la voïvodie des Basses-Carpates

en Ukraine
 Borki, village du raïon de Liouboml.
 Borki, village du raïon de Tchouhouïv.
 Borki, village du raïon de Kozelets.